Il singolare del torneo di tennis Trani Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Flavio Cipolla che ha battuto in finale Pablo Andújar 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Juan-Pablo Guzman (primo turno)
 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Federico Luzzi (quarti di finale)
 Frederico Gil (secondo turno)

 Pablo Andújar (finale)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)
 Flavio Cipolla (Campione)
 Laurent Recouderc (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trani Cup 2007